YLC-2 — мобильная трёхкоординатная радиолокационная станция боевого режима,  предназначена для обнаружения и сопровождения баллистических и аэродинамических целей различных классов  на средних и больших высотах.

В начале 2000 станция была модернизирована до модификации YLC-2А. Обновленная РЛС получила новый ЦСП, способный обрабатывать DMTI и CFAR задачи. Данные модификации позволили обнаруживать самолеты по технологии стелс, типа F-22 на расстоянии до 200 км.

Тактико Технические Характеристики 

 L - диапазон
 Выходная мощность: 5,5 кВт
 Пиковая мощность: 85 кВт
 Дальность обнаружения: 330 км
 Точность: около 200 м
 Азимут: 3600
 Разрешающая способность по дальности: 300 м
 Высота 0.50 - +200
 Уровень боковых лепестков антенны:  -35 dB

Модификации 
 YLC-2A - модификация на полуприцепе
 YLC-2V - модификация на самоходном шасси.

Стоит на вооружении в странах 
 
  - 4
  - 7 радаров.
  - 3

Зарубежные аналоги 

  - AN/FPS-117
  - S763
  - 59Н6

Примечания

Ссылки 

 NRIET

Радиолокационные станции Китая